Уэ́ска (, ) — провинция на северо-востоке Испании, в составе автономного сообщества Арагон. Административный центр — Уэска.

География 
Территория — 15 626 км² (6-е место среди провинций страны).

Демография 
Население — 228 566 тыс. (42-е место; данные 2010 г.).

Административное устройство

Ссылки 
 Совет провинции

Провинции Арагона
Уэска